Era signore supremo di Gannes, Benoic (Benwick) e delle terre circostanti, ma re Claudas si rifiutò di riconoscerlo come signore. I due entrarono in guerra e Claudas dovette chiedere l'aiuto di Uther per sconfiggere il suo nemico. Dopo la morte di Aramont Claudas tornò all'attacco, soggiogando queste terre. Aramont era conosciuto anche come Hoel. Non è chiaro se egli è il Faramon dalle leggende su Tristano.

Sovrani leggendari della Britannia